G (o g) puede designar:

En el alfabeto 
 La letra latina G/g (nombre: ge; en plural: ges).

En física 
 g, el símbolo del gramo.
 g, el símbolo de la intensidad del campo gravitatorio.
 g, el símbolo de la fuerza g.
 G, el símbolo de la constante de gravitación universal.
 G; en termodinámica, representación de la energía libre de Gibbs.
 G, el símbolo del gauss, la unidad de inducción magnética.
 G, el símbolo del módulo de cizalladura.
 G; en comunicaciones y electrónica, representación de la conductancia eléctrica de un material.

En química y bioquímica 
 G; en bioquímica, representación del aminoácido glicina.
 G; en genética, representación de la base nitrogenada guanina, una de las cuatro bases nitrogenadas que forman la estructura de los ácidos nucleicos (genoma) de los seres vivos.
 G (o líquido G), nombre vulgar para referirse al ácido γ-hidroxibutírico (gamma-hidroxibutírico).
 Las proteínas G, transductores de señales celulares.

En otros ámbitos 
 G, el símbolo del prefijo giga del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 109 o 1000000000 (mil millones). En informática, se utiliza generalmente como prefijo de bit, para gigabit (o Gbit).
 G, abreviatura común de Birmingham Wire Gauge, norma empleada para especificar el grosor (diámetro) del alambre, las tiras y los tubos metálicos, así como de las agujas hipodérmicas, los catéteres, las cánulas y los alambres de sutura, en medicina.
 G, en notación musical anglosajona, representación de la nota musical sol.
 G, el código ISO3166-2:AR de la Provincia de Santiago del Estero (Argentina).
 G-3, grupo de los tres países europeos (Alemania, Francia e Italia) más ricos y poderosos de la Unión Europea.
 G8, grupo de los ocho países con las economías más industrializadas del mundo.
 G20, foro de 19 países más la Unión Europea donde se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de Estado (o jefes de Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas.
 G-77, grupo de 134 países en vías de desarrollo con el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para g.